Mulher… Sexo… Veneno… é um filme brasileiro de 1984, com direção de José Miziara.

Elenco 
 Carmem Angélica
 Shirley Benny
 Theo Braga
 Eudes Carvalho
 Edna del Corso
 Lígia de Paula
 Serafim González
 Evandro Guimarães
 Kátia Keller
 Ronnie Kulgar
 Felipe Levy
 Tadeu Menezes
 José Miziara
 Márcio Nogueira
 Rosa Maria Pestana
 Dante Rui
 Clayton Silva
 Cleide Singer
 Américo Taricano

Filmes do Brasil de 1984
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes em língua portuguesa